Планета зла () — вторая серия тринадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», состоящая из четырёх эпизодов, которые были показаны в период с 27 сентября по 18 октября 1975 года.

Сюжет 
ТАРДИС принимает сигнал бедствия, и Доктор с Сарой прибывают на планету Зета Минор. Они обнаруживают, что морестранская геологическая экспедиция пала жертвой невидимого убийцы, и выжил только её руководитель, профессор Соренсон.

Вскоре на планету для расследования прибывает военная экспедиция с планеты Морестра. Вначале в смертях членов экспедиции они обвиняют Доктора и Сару, но вскоре убийцей оказывается существо из вселенной антиматерии, которое делает это из-за того, что Соренсон взял образцы антиматерии около ямы, служащей мостом между двумя вселенными.

Экспедиция пытается взлететь, но из-за антиматерии на борту их начинает оттягивать обратно на планету. Соренсон сам заражается антиматерией, и постепенно превращается в античеловека, монстра, способного вытягивать жизнь из других.

Командир экспедиции, все более и более нервный Саламар, атакует Соренсона источником радиации, и тот, убив его, начинает создавать копии себя на борту. Доктор, найдя настоящего, перевозит его на ТАРДИС на планету и отправляет его с антиматерией в яму, выполняя сделку, которую, он заключил ранее с созданием из антиматерии. Из ямы появляется целый и невредимый Соренсон, и Доктор возвращает его на морестранский корабль, которого теперь не держат силы планеты.

Трансляции и отзывы

Интересные факты 

 В серии Доктор говорит, что встречал Шекспира, и цитирует «Ромео и Джульетту» и «Гамлета». Также возможной цитатой являются его слова «я только выйду наружу, вернусь не сразу» (последние слова Лоуренса Отса).
 Сценарий серии был написан под влиянием повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и фильма «Запретная планета». Самой заметной отсылкой к последнему является сам монстр: иногда невидимый, иногда показываемый красными контурами.

Примечания 

Серии с Четвёртым Доктором